Шеляг Володимир Анатолійович (1979—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шеляг-Сосонко Юрій Романович (* 1933) — український геоботанік, академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Також 
 Шеляг